Dette er en liste over USAs største byer. Ved Folketællingsbureauets seneste tiårlige optælling i 2010 var der 277 storbyer, eller byer med 100.000 indbyggere og derover. Tallene er ikke for sammenhængende byområde, og inkluderer kun områder indenfor bygrænserne, da mange forstæder er deres egne separate kommuner.

Tabel

Galleri

Puerto Rico 

Det amerikanske territorium Puerto Rico har fem storbyer.

Metropolområder 
Listet nedenfor er USAs 11 største metropolområder per 2016.

Se også 
 Danmarks største byer
 USA's delstater

Kilder 

Byer i USA
USA